Beche bzw. Bèche ist der Familienname folgender Personen:

 Henry Thomas de la Bèche (1796–1855), englischer Geologe
 Mathias Beche (* 1986), Schweizer Autorennfahrer

Siehe auch:
 Bêché
 Bächen
 Bechet